Цуг:
 Цуг — вид упряжки, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой.
 Цуг, в физике — однократное возмущение, распространяющееся в виде волн в пространстве или в среде. 
 «Цуг» — швейцарский хоккейный клуб.
 Цуг, Шимон Богумил (1733—1807) — польско-немецкий архитектор.

Топоним 
 Цуг — город в Швейцарии, столица одноимённого кантона.
 Цуг — кантон в Швейцарии.

См. также 
 Цуг волн
 Цугцванг